Colosseum bzw. Kolosseum steht für:

 Kolosseum, Amphitheater in Rom
 Colosseum (Bochum), eine Stützmauer in Bochum mit Kunstinstallationen
 Colosseum (Band), britische Jazzrock-Band
 Colosseum (finnische Band), finnische Funeral-Doom-band
 Pokémon Colosseum, ein Pokémon-Spiel für den GameCube
 Colosseum (Spiel), ein 2007 erschienenes Brettspiel
 Colosseum Music Entertainment, ein deutsches Soundtrack-Produktionsunternehmen
 KZ-Außenlager Colosseum in Regensburg

Veranstaltungsstätten:
 Colosseum (Kino), ein Kino in Berlin
 Café Colosseum, Berlin, Beuthstraße (bis 1921)
 Kolosseum (Erlangen), ein ehemaliges Restaurant, Varietétheater und Kino in Erlangen, heute ein Hotel
 Colosseum (Essen), ein ehemaliges Theater in Essen 
 Colosseum Theater, eine Spielstätte in Essen
 Kil’s Colosseum, ehemaliges Theater in München
 Kolosseum (Lübeck), ein Konzert-, Theater- und Veranstaltungssaal in Lübeck 
 ehemaliger Name einer Veranstaltungshalle in München, heute TonHalle München
 Colosseum Kino, ein Kino in Oslo
 Colosseum (Brigittenau), ein Wiener Vergnügungsstätte des 19. Jahrhunderts
 Kolosseum (Kino), auch Wiener Colosseum, ein Kino in Wien

Geografische Objekte:
 Colosseum Cliff, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika
 Colosseum Ridge, Gebirgskamm in den Darwin Mountains, Antarktika
 The Colosseum, Bergkessel in den Darwin Mountains, Antarktika

Siehe auch:
 Colloseum, deutsches Bekleidungsunternehmen
 Coliséum, Sportkomplex in Amiens
 Los Angeles Memorial Coliseum, Sportstadion
 Coliseu dos Recreios, Konzerthalle in Lissabon
 Colosseo